Алесси () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Алесси, Галеаццо (1512—1572) — один из знаменитейших архитекторов XVI века.
 Алесси, Джозеф (род. 1959) — американский тромбонист.
 Алесси, Джузеппе (1905—2009) — итальянский политик, член Христианско-демократической партии.
 Алесси, Энцо — итальянский актёр.